Amani steht für:
 Amani (Chios), Gemeinde auf der Insel Chios, Griechenland
 Amani (Tansania), Ortschaft in Tansania
 Amani (Institut), landwirtschaftliches Forschungsinstitut in Tansania
 Amani-Kinderdorf in Tansania
 Amani (Münze), afghanische Goldmünze

Amani ist der Familienname folgender Personen:
 Djamel Amani (* 1962), algerischer Fußballspieler
 Enissa Amani (* 1981), iranisch-deutsche Komikerin und Moderatorin
 Khaibar Amani (* 1987), afghanischer Fußballspieler
 Marta Amouhin Amani (* 2004), italienische Weitspringerin
 Rasoul Amani (* 1964), neuseeländischer Ringer
 Salma Amani (* 1989), belgisch-marokkanische Fußballspielerin
 Yao Amani (* 1963), ivorischer Fußballspieler, siehe Amani Yao

Siehe auch:
 Armani
 Amini